Murang'a County, een county van Kenia.
Muranga (stad), een stad in Kenia.